El término taza puede referirse a:

Usos más frecuentes 
 Taza, recipiente con una sola asa que, en general, se usa para tomar líquidos.
 Taza dosificadora, utensilio de cocina empleado fundamentalmente para medir volúmenes.
 Taza como unidad de volumen.
 Taza de automóvil, también conocida como tapacubos, en lo fundamental, elemento decorativo que se monta sobre las llantas de las ruedas de los automóviles.

Modismos de México 
 Taza de baño, sinónimo de 'inodoro', usado fundamentalmente en México.

Toponimia en Marruecos 
 Taza (Marruecos), ciudad y provincia de Marruecos.
 Taza-Alhucemas-Taunat, una antigua región de de Marruecos.

Botánica 
 Taza, nombre común de la planta 'Salix alba'.